Гиперсовершенное число — k-гиперсовершенное число для некоторого целого k. k-гиперсовершенное число — натуральное число n, для которого верно 

где σ(n) — это функция делителей (то есть сумма всех положительных делителей числа). 

Гиперсовершенные числа — обобщение совершенных чисел, которые являются 1-гиперсовершенными.

Первые члены последовательности гиперсовершенных чисел это 6, 21, 28, 301, 325, 496, 697, … (последовательность A034897 в OEIS), с соответствующими значениями k 1, 2, 1, 6, 3, 1, 12, … (последовательность A034898 в OEIS). Первые гиперсовершенные числа, которые не являются совершенными — 21, 301, 325, 697, 1333, … (последовательность A007592 в OEIS).

Список гиперсовершенных чисел 
Следующая таблица приводит некоторые последовательности k-гиперсовершенных чисел для некоторых k.

Можно доказать, что если k > 1 это нечетное целое число, а p = (3k + 1) / 2 и q = 3k + 4 — простые числа, тогда p²q k-гиперсовершенное; В 2000 году Джадсон С. Маккрани предположил, что все k-гиперсовершенные числа для нечетного k > 1 имеют такую форму, но эта гипотеза пока не доказана. Кроме того, можно доказать, что если p ≠ q — нечетные простые числа, а k — целое число, такое, что k (p + q) = pq — 1, то pq k-гиперсовершенное.

Можно также показать, что если k>0 и p = k + 1 просто, то для всех i>1 таких, что  — простое,  является k-гиперсовершенным.

В следующей таблице перечислены известные значения k и соответствующие значения i, для которых n является k-гиперсовершенным:

Гипердефицитность 
Недавно введенная математическая концепция гипернедостаточных чисел связана с гиперсовершенными числами.

Определение (Миноли 2010): Для любого целого числа n и для целого k, -∞ <k <∞ определим k-гипердефицитность (или просто гипердефицитность) как
    δk(n) = n(k+1) +(k-1) –kσ(n)
Число n называется k-гипернедостаточным, если δk(n) > 0.

Заметим, что при k = 1 получается δ1(n) = 2n-σ(n), что является стандартным традиционным определением недостаточного числа.

Лемма: число n является k-гиперсовершенным (включая k = 1) тогда и только тогда, когда k-гипердефицитность n, δk(n) = 0.

Лемма: число n является k-гиперсовершенным (включая k = 1), тогда и только тогда, когда для некоторого k, δk-j(n) = -δk + j(n) для хотя бы одного j>0.

Ссылки

Дальнейшее чтение

Статьи 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
  .
 .
 .

Книги 
 Daniel Minoli, Voice over MPLS, McGraw-Hill, New York, NY, 2002,  (p. 114—134)

Ссылки 
 MathWorld: Hyperperfect number 
 A long list of hyperperfect numbers under Data

Целочисленные последовательности